Indywidualne Mistrzostwa Świata na Żużlu 1972 – cykl turniejów żużlowych mających wyłonić najlepszych żużlowców na świecie. Czwarty tytuł Ivana Maugera z Nowej Zelandii (poprzednio 1968, 1969, 1970).

W Finale Światowym wystąpił reprezentant Polski Paweł Waloszek – ósme miejsce.

Eliminacje europejskie

Eliminacje kontynentalne

Runda Wstępna 
 7 maja 1972 r. (niedziela),  Maribor

Awans: 7 do ćwierćfinału kontynentalnego

Ćwierćfinały

Liberec (1) 
 20 maja 1972 r. (sobota),  Liberec

Awans: 8 do półfinału kontynentalnego

Gorzów Wielkopolski (2) 
 21 maja 1972 r. (niedziela),  Gorzów Wielkopolski

Awans: 8+1 do półfinału kontynentalnego
Uwaga! Andrzej Pogorzelski, Antoni Fojcik i Bogusław Nowak zastąpili Orsica, Kulmana i Karlheinza.

Abensberg (3) 
 21 maja 1972 r. (niedziela),  Abensberg

Awans: 8 do półfinału kontynentalnego

Miszkolc (4) 
 21 maja 1972 r. (niedziela),  Miszkolc

Awans: 8 do półfinału kontynentalnego
Uwaga! Janos Jakab zastąpił Gianniego Pizzo'a

Półfinały

Praga (1) 
 3 czerwca 1972 r. (sobota),  Praga

Awans: 8 do Finału Kontynentalnego
Uwaga! Stanislav Kubíček zastąpił Zdenka Majstra

Bydgoszcz (2) 
 4 czerwca 1972 r. (niedziela),  Bydgoszcz

Awans: 8 do Finału Kontynentalnego
Uwaga! Nikt nie zastąpił Andrzeja Wyglendę

Finał Kontynentalny 
 25 czerwca 1972 r. (niedziela),  Czerkiesk

Awans: 8 do Finału Europejskiego
Uwaga! Aleksandr Pawłow zastąpił Władimira Paznikowa, Anatolij Mironow - Jerzego Szczakiela

Skandynawia

Kwalifikacja szwedzka

Sztokholm (1) 
 27 kwietnia 1972 r. (czwartek),  Sztokholm

Awans: 6 do kwalifikacji skandynawskiej

Målilla (2) 
 30 kwietnia 1972 r. (niedziela),  Målilla

Awans: 6 do kwalifikacji skandynawskiej

Visby (3) 
 1 maja 1972 r. (poniedziałek),  Visby

Awans: 6 do kwalifikacji skandynawskiej

Lindesberg (4) 
 1 maja 1972 r. (poniedziałek),  Lindesberg

Awans: 6 do kwalifikacji skandynawskiej

Kwalifikacja skandynawska

Półfinały

Avesta (1) 
 11 maja 1972 r. (czwartek),  Avesta

Awans: 5 do finału skandynawskiego

Gislaved (2) 
 11 maja 1972 r. (czwartek),  Gislaved

Awans: 5 do finału skandynawskiego

Linköping (3) 
 12 maja 1972 r. (piątek),  Linköping

Awans: 5+1 do finału skandynawskiego oraz Ole Olsen jako zeszłoroczny mistrz świata

Finał skandynawski 
 7 czerwca 1972 r. (środa),  Norrköping

Awans: 8 do Finału Europejskiego

Finał Europejski 
 3 września 1972 r. (niedziela),  Wrocław

Awans: 11+1 do finału światowego

Eliminacje brytyjskie

Półfinały

Leicester (1) 
 20 czerwca 1972 r. (wtorek),  Leicester

Awans: 8 do Finału Brytyjskiego

Sheffield (2) 
 20 czerwca 1972 r. (wtorek),  Sheffield

Awans: 8+1 do Finału Brytyjskiego

Finał brytyjski 
 2 sierpnia 1972 r. (środa),  Coventry

Awans: 5+1 do finału światowego

Finał światowy 
 16 września 1972 r. (sobota),  Londyn – Stadion Wembley

Przypisy 

1972
1972 w sporcie żużlowym